Яна Новотна була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Патті Шнідер виграла титул, перемігши у фіналі Домінік Ван Рост з рахунком 3–6, 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Сандрін Тестю (півфінал)
  Домінік Ван Рост (фінал)
  Патті Шнідер (переможниця)
  Барбара Шетт (півфінал)
  Вірхінія Руано Паскуаль (1-ше коло)
  Флоренсія Лабат (1-ше коло)
  Магі Серна (чвертьфінал)
  Кімберлі По (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1998 Páginas Amarillas Open Draw 

Одиночний розряд